Trevor Hendrikx (né le  à Russell, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il commence sa carrière en 2000 avec les Rangers de Gloucester dans l'OPJHL.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Rangers de Gloucester || OPJHL ||26 ||2 ||3 ||5 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2001-2002 || Petes de Peterborough || LHO ||46 ||1 ||3 ||4 ||37 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2002-2003 || Petes de Peterborough || LHO ||56 ||1 ||8 ||9 ||128 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2003-2004 || Petes de Peterborough || LHO ||63 ||8 ||24 ||32 ||208 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Petes de Peterborough || LHO ||68 ||15 ||33 ||48 ||100 ||14 ||5 ||7 ||12 ||14 
|-
|2005-2006 || Petes de Peterborough || LHO ||60 ||9 ||47 ||56 ||123 ||19 ||5 ||10 ||15 ||40
|-
|2006-2007 || Bombers de Dayton || ECHL ||41 ||5 ||6 ||11 ||88 ||15 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2007-2008 || Jackals d'Elmira || ECHL ||72 ||8 ||23 ||31 ||170 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2008-2009 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||49 ||9 ||15 ||24 ||145 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||43 ||6 ||19 ||25 ||164 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Checkers de Charlotte || ECHL ||12 ||2 ||2 ||4 ||36 ||11 ||2 ||4 ||6 ||14
|-
|2010-2011 || Everblades de la Floride || ECHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Americans d'Allen || LCH || 45|| 5|| 9|| 14|| 136|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bulls de San Francisco || ECHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Condors de Bakersfield || ECHL ||22 ||3 ||10 ||13 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Americans d'Allen || LCH || 24|| 2||7 || 9||76 ||19 ||3 || 7|| 10|| 31
|-
|2013-2014 || Americans d'Allen || LCH ||42 ||0 ||9 ||9 ||114 ||7 ||0 ||0 ||0 || 12
|-
|2014-2015 || Cardiff Devils || EIHL ||56 || 5|| 13||18 || 182|| 2||0 || 0||0 ||0 
|-
| 2015-2016 || Cardiff Devils || EIHL || 45 || 1 || 6 || 7 || 176 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Braehead Clan || EIHL || 15 || 1 || 3 || 4 || 31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 18 || 1 || 5 || 6 || 22 || 6 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 2017-2018 || EC Harzer Falken || Oberliga || 36 || 8 || 14 || 22 || 91 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1985
Naissance dans les Comtés unis de Prescott et Russell
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Cardiff Devils
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Braehead Clan
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers